VAL 206 — автоматизированный поезд для метрополитенов Франции. Первый поезд стал курсировать в метрополитене Лилля в 1983 году, став первым в мире поездом, эксплуатировавшимся полностью автоматически (поезда ходят без машиниста). По состоянию на декабрь 2011 VAL 206 эксплуатируется в Лилле, Тулузе и на Орливале.

Ссылки
https://web.archive.org/web/20150721000606/http://florent.brisou.pagesperso-orange.fr/Fiche%20VAL206.htm

Подвижной состав Тулузского метрополитена
Подвижной состав Лилльского метрополитена